

Cinema 
 Bastard - film del 1940

Fumetto 
 Bastard!! – manga di Kazushi Hagiwara

Musica 
 Bastard – album dei Kat del 1991
 Nuclear Babylon/Bastard – split dei Vexed e degli Hatework del 2003
 Bastard – album dei Subway to Sally del 2007
 Bastard – album dei Vidoll del 2007
 Bastard – album di DJ Gruff del 2008
 Bastard – album di Tyler, the Creator del 2009
 Bastard – singolo di Amanda Fondell del 2012
 Bastard – traccia dell'album Shout at the Devil dei Mötley Crüe del 1983

Pagine correlate 
 Bastardo

Altri progetti